Лас Атархеас има више значења:

 Лас Атархеас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Атархеас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику